Espen Ruud (Porsgrunn, 1984. február 26. –) norvég válogatott labdarúgó, az Odd hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Ruud a norvégiai Porsgrunn városában született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Tei akadémiájánál kezdte.

2003-ban mutatkozott be az Odd első osztályban szereplő felnőtt csapatában. 2008-ban a dán Szuperligában érdekelt Odensehez igazolt. 2015. január 1-jén visszatért az Odd csapatához. Először a 2015. április 7-ei, Molde elleni mérkőzésen lépett pályára. A következő fordulóban, április 12-én, a Stabæk ellen 2–0-ra megnyert bajnokin szerezte. 2016. szeptember 11-én, a Lillestrøm ellen 4–2-re megnyert mérkőzésen mesterhármast szerzett a klub színeiben. Utoljára 2021. szeptember 24-én hosszabbította meg a szerződését a klubbal, amely így már a 2022-es szezon végéig szól.

A válogatottban 
Ruud az U18-as, az U19-es és az U21-es korosztályokban is képviselte Norvégiát.

2009-ben debütált a felnőtt válogatottban. Először a 2009. november 14-ei, Svájc elleni mérkőzés 89. percében, Per Ciljan Skjelbredt váltva lépett pályára. Első válogatott gólját 2012. február 29-én, Észak-Írország ellen 3–0-ra megnyert barátságos mérkőzésen szerezte.

Statisztikák 
2023. március 12. szerint

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1984-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Odds BK labdarúgói
Az Odense BK labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
A Dán Szuperliga labdarúgói
Élő személyek